Příjmení Milde nese více různých osobností:

 Heinrich Milde (1676–1739) – německý teolog pietistického ražení, pedagog a slavista
 Josef Milde (1839–1900) – rakouský a český právník a politik
 Lothar Milde (* 1934) – východoněmecký atlet
 Vincenc Eduard Milde (1777–1853) – 10. litoměřický sidelní biskup